Hartog & Co. ist der Firmenname folgender Unternehmen:

* Hartog & Co. (Tabakwaren), 1912 in Norwegen gegründete Tabakfabrik
 Bankhaus Hartog & Co., 1936 in Berlin „arisierte“ Privatbank